Стрельба в Амурском колледже строительства и ЖКХ — убийство, произошедшее 14 ноября 2019 года. В результате стрельбы погиб один студент, нападавший совершил самоубийство; пострадали ещё 3 человека.

Ход событий 
14 ноября 2019 примерно в 10:16 по местному времени студент Даниил Засорин опоздал на занятия, из-за чего преподаватель попросила его выйти из аудитории. Он вышел, однако спустя некоторое время вернулся, спрятав оружие под верхней одеждой. Студент начал курить прямо в коридоре учебного заведения, а когда ему сделали замечание — достал ружьё ИЖ-81 и открыл огонь. Очевидцы происшествия бросились на улицу, где в это время патрулировали местность сотрудники ГИБДД. Прибыв на место стрельбы, полицейские увидели на втором этаже молодого человека с ружьём. Он несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей. Полицейские открыли ответный огонь. Заблокировав стрелка в одной из аудиторий, был обеспечен выход студентов и преподавателей из колледжа.

Впоследствии устроивший перестрелку студент покончил жизнь самоубийством.

Предварительной причиной случившихся событий в УМВД России по Амурской области назвали конфликт между сверстниками.

Расследование 
Следственный комитет по Амурской области по факту происшествия возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Александр Бастрыкин дал указание в рамках расследования проверить организацию в учебном заведении системы охраны, а также дать оценку действиям всех должностных лиц колледжа и установить причины, способствовавшие совершению учащимся преступления.

В отношении сотрудников частной охранной организации «Сириус-А» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Уголовное дело было возбуждено также и в отношении должностных лиц учебного заведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Арестован сотрудник частной охранной организации «Сириус-А» Олег Ермолов, который осуществлял охрану учебного корпуса, а также директор охранной фирмы Сергей Андрющенко (до 14 января).

Личность стрелка 
Стрельбу в колледже открыл 19-летний студент учебного заведения Даниил Засорин. Родился 12 августа 2000 года, рос в полной семье, состоящей из матери, отчима и младшего брата. По сообщениям знакомых стрелка, Даниил обладал спокойным и взвешенным характером, планировал в будущем стать программистом. Отчим позволил Даниилу купить ружьё, так как намеревался вместе с ним отправиться на охоту.

Согласно сообщению заместителя генпрокурора Игоря Ткачёва сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности студента к суициду, но согласно действующим инструкциям не могли об этом сообщить в колледж.

Последствия 
Случай стрельбы в образовательном учреждении повторно поднял вопрос о ненадлежащей системе безопасности и о доступе населения к огнестрельном оружию. Случай с расстрелом в Амурском колледже не исключение.

Колледж взяла под охрану ФГУП «Охрана» от Росгвардии. Прозвучали предложения о переводе всех ВУЗов и ССУЗов на ведомственную охрану. Однако позже был заключён договор об оказании охранных услуг с ЧОП "Росбезопасность" 

Уволен директор колледжа Виктор Петухов с формулировкой: «…За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения…». Также по собственному желанию уволился зам.министра образования и науки Приамурья Олег Якутов.

Семьям пострадавших в результате инцидента перечислены компенсации из резервного фонда правительства Амурской области, в общей сумме около 2,5 млн руб.

19 ноября 2019 года после трагедии во всех образовательных учреждениях региона:
 ужесточен пропускной режим;
 ужесточена охрана учреждений;
 выявлена потребность в дополнительном оборудовании;
 начата подготовка к внедрению системы тьюторства.

Проходят проверки работоспособности систем:
 охранной сигнализации;
 пожарной сигнализации;
 видеонаблюдения;
 оповещения.

Примечания

Ссылки 
 

Убийства в России
Убийства, совершённые в 2019 году
События 14 ноября
Ноябрь 2019 года
История Благовещенска
Нападения на учебные заведения в России